Kort verhaal
 Short story, wachthuisje in Garderen